Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев ( — 1 октября 1956) — астроном, заведующий Николаевской обсерваторией.

Биография 
Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев родился в Санкт-Петербурге в семье архитектора.

В 1893 году Остащенко-Кудрявцев впервые попал на заседание Русского астрономического общества, после чего стал регулярно посещать все заседания общества.

Весной 1894 года окончив, Третью петербургскую классическую гимназию и сдав выпускные экзамены на аттестат зрелости, получил золотую медаль.

В осенний семестр 1894 года Остащенко-Кудрявцев был зачислен на первый курс физико-математического факультета Петербургского университета.

Летом 1896 года, по протекции профессора А. М. Жданова, в качестве научного сотрудника и секретаря был командирован Русским географическим обществом в научную экспедицию по исследованию Курской магнитной аномалии.

В 1898 году окончил Петербургский университет с дипломом I степени. Сразу после окончания университета Остащенко-Кудрявцев был принят на постоянную работу в Пулковскую обсерваторию в должности штатного «сверхштатного» (то есть младшего) астронома.

В 1899 году выполнял магнитные и астрономические наблюдения на ледоколе «Ермак» во время плавания в полярных морях.

В 1900 году принимал участие в градусных измерениях на острове Шпицберген.

С февраля 1901 года по апрель 1902 года работал в Одесском отделении Пулковской обсерватории.

В 1909 году морское ведомство России передало под управление Пулково Николаевскую обсерваторию. Остащенко-Кудрявцев был командирован в Николаев для её переоснащения и перепрофилирования. До 1913 года исполнял обязанности Морского астронома Черноморского флота.

В 1913 году единогласным вотумом Академии наук в результате закрытой баллотировки Остащенко-Кудрявцев был избран старшим астрономом (то есть ординарным профессором) Пулковской обсерватории.

Осенью 1917 года занимался созданием Николаевского народного рабочего университета, в котором впоследствии занимал должности декана и заместителя ректора. В 1918 году Остащенко-Кудрявцев был избран ректором Николаевского матросского университета. В 1919 году по его инициативе при Николаевском Губнаробразе, в котором он возглавлял соответствующую секцию при Внешкольном отделе, была организована серия школ для взрослых. В том же году Остащенко-Кудрявцев был назначен председателем комиссии по охране памятников искусства и старины, возглавляя Николаевское общество народных университетов.

С 1919 по 1923 год Остащенко-Кудрявцев — профессор Николаевского института народного образования, в котором он читал целый комплекс астрономических дисциплин.

В 1922 году переехал в Харьков. В течение нескольких лет Остащенко-Кудрявцев читал курс картографии на географическом факультете Харьковского пединститута, где, по назначению Наркомпроса, возглавлял Государственную экзаменационную комиссию.

В феврале 1923 года утверждён действительным членом научно-исследовательской кафедры астрономии Харьковского ИНО.

С 1924 по 1929 год работал консультантом и учёным специалистом во вновь созданном Украинском геодезическом управлении.

В 1940 году возглавил астрономический отдел Харьковской обсерватории.

С 1930 по 1934 год заведовал картографическим сектором Украинского научно-исследовательского института геодезии и картографии, затем — кафедрой в Харьковском инженерно-строительном институте.

В 1935 году Остащенко-Кудрявцев был утвержден в звании профессора, а в 1936 году ему была присуждена степень доктора физико-математических наук.

В сентябре 1941 года с семьей был эвакуирован в Алма-Ату, где в 1941-1944 годах состоял профессором Горно-металлургического института и заведовал кафедрой геодезии.

Осенью 1944 года возвратился в Харьков, где продолжил заведование астрометрическим отделом обсерватории и кафедрой высшей геодезии Харьковского инженерно-строительного института.

В сентябре 1955 года назначен заведующим вновь созданной кафедры маркшейдерского дела Харьковского горного института.

Награды 
 Орден Святого Станислава I степени (1903)
 Премия Русского географического общества (1907)
 Орден Святой Анны II степени (1913)
 Заслуженный деятель наук УССР (1952)
 Орден Ленина (1953)

Литература 
 Балышев М. А., Белостоцкий Н. А. Борис Павлович Остащенко-Кудрявцев. Документально-биографический очерк. Universitates. Наука и Просвещение,3. 46-57

Ссылки 
 Анкета на dag.com.ua 
 Второй период истории НАО

Выпускники Санкт-Петербургской 3-й гимназии
Выпускники физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета
Астрономы по алфавиту
Астрономы СССР
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Сотрудники Пулковской обсерватории
Сотрудники Николаевской обсерватории
Заслуженные деятели науки Украинской ССР
Сотрудники Харьковской обсерватории